Спи́сок хими́ческих элеме́нтов упорядочен в порядке возрастания атомных номеров с возможностью сортировки по другим параметрам. В таблице приводятся название химического элемента, используемый для его обозначения символ (признанный IUPAC, Международным союзом теоретической и прикладной химии), группа и период в Периодической системе химических элементов, относительная атомная масса элемента (с учётом их природной (процентной) распространённости в земной коре и атмосфере); а также плотность, температура плавления, температура кипения простого вещества, и год открытия, фамилия первооткрывателя. Цвета строк отвечают семействам элементов:

Дальше — смотрите по атомному номеру… Расширенная периодическая таблица элементов.

Аббревиатуры 
 GSI — Gesellschaft für Schwerionenforschung (Институт тяжёлых ионов), Виксхаузен, Дармштадт, Германия.
 ОИЯИ — Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Московская область, Россия (JINR, Joint Institute for Nuclear Research).
 LLNL — Lawrence Livermore National Laboratory (Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса), Ливермор, Калифорния, США.
 LBNL — Lawrence Berkeley National Laboratory (Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли), Беркли, Калифорния, США.

Примечания

Ссылки 
 Atomic Weights of the Elements 2001, Pure Appl. Chem. 75(8), 1107—1122, 2003. Retrieved June 30, 2005. Atomic weights of elements with atomic numbers from 1-109 taken from this source.
 IUPAC Standard Atomic Weights Revised (2005).
 WebElements Periodic Table. Retrieved June 30, 2005. Atomic weights of elements with atomic numbers 110—116 taken from this source.
  (for atomic weights of elements with atomic numbers from 1-102)
 
 
  (for atomic weights of elements with atomic numbers 103—118)

Списки химических элементов